

Fumetti
 Mikami - Agenzia acchiappafantasmi – manga creato da Takashi Shiina

Persone
 Akinori Mikami – ex calciatore giapponese
 Hiroshi Mikami – attore giapponese
 Kazuyoshi Mikami – ex calciatore giapponese
 Sadayuki Mikami – fotografo giapponese
 Shinji Mikami – autore di videogiochi giapponese
 Shoko Mikami – ex calciatrice giapponese